Тожейраш () — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Андре-даш-Тожейраш — парафія.